Aceste – re siciliano mitologico
Cratere Acestes – cratere su Dione